IL-14 ist eine Abkürzung für:
 einen Botenstoff in der Biologie; siehe Interleukin 14
 ein Verkehrsflugzeug der ehemaligen Sowjetunion; siehe Iljuschin Il-14
 eine Straße in den Vereinigten Staaten, siehe Illinois State Route 14

IL14